Русское археологическое общество — название, применяемое к нескольким научным обществам в Российской империи:

 Московское археологическое общество (с 1864 года)
 Императорское Русское археологическое общество в Санкт-Петербурге (с 1846) 

Деятельность всех обществ прекратилась после революции.

См. также 
 Московское общество истории и древностей Российских
Общества в Российской империи, занимавшиеся археологией:
 Курляндское общество литературы и искусства
 Oбщество истории и древностей Прибалтийских провинций России
 Учёное эстонское общество
 Одесское общество истории и древностей
 Общество любителей кавказской археологии
 Общество археологии, истории и этнографии при Казанском университете
 Псковское археологическое общество
 Новгородское общество любителей древности
 Тверское общество любителей истории, археологии и естествознания
 Туркестанский кружок любителей археологии

Литература